Brunnalm steht für:

 Brunnalm (Liezen), Alm im Toten Gebirge im Gemeindegebiet von Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Brunnalm (Sankt Barbara im Mürztal), Alm an der Südseite der Hohen Veitsch im Gemeindegebiet von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 ein Skigebiet in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, siehe Skizentrum St. Jakob in Defereggen